Rey Mysterio sau Rey Misterio este numele a doi wresteleri americani:

 Rey Mysterio Jr., faimosul wrestler care se află sub contract cu WWE.
 Rey Misterio Sr.